Куро Зецу (також називають Чорний Зецу, яп. 黒ゼツ) — герой манги та аніме-серіалу «Наруто», був фізичним втіленням волі Принцеси Кагуї Ооцуцукі. Він таємно провокував багато подій, які сформували світ шинобі таким, яким він потрібен для забезпечення відродження Кагуї. Для досягнення своїх планів він видавав себе за втілену волю Мадари Учіхи і пізніше об'єднався з Широ Зецу, ставши половиною члена Акацукі, відомого як просто Зецу (яп. ゼ ツ).

Особистість 
Порівняно з Білим Зецу, Чорний Зецу є більш серйозним і добре обізнаним. У японській версії манги, Чорний Зецу використовує лише катакану для окурігани та фурігани. Це часто передається в аніме через глибокий голос. Хоча Білий Зецу і Чорний Зецу мали різні думки, вони все ж могли функціонувати як одне ціле.

Чорний Зецу був вкрай надійним, слухняним та вірним напарником, якому було довірено багато знань та секретів Мадари й Акацукі. Але насправді він був вірним лише одній людині, про яку не знав навіть сам Мадара. На відміну від Білого Зецу, який був добрий до своїх союзників, Чорний Зецу подібно до Мадари вважав їх марним мотлохом, який потрібен йому лише на час. Коли Обіто втратив хвостатих, Чорний Зецу сказав, що Обіто лише слуга Мадари. Він також не посоромився використовувати тіло Обіто як посудину, якою він бився проти Какаші та Мінато. Але насправді лояльність Чорного Зецу не поширюється на Мадару, бо він був лише одним з етапів для досягнення його справжніх цілей, через що Чорний Зецю вдавався його волею і чекав потрібного моменту. Чорний Зецу також вважає релігію Хагоромо сміттям, а напис на його плиті — нісенітницею.

В Акацукі Зецу працював шпигуном, а також у його обов'язки входило позбавлятися тіл померлих членів організації. Коли хтось із них помирав, він позбавлявся тіла, пожираючи його, щоб секрети Акацукі не були розкриті. Зецу міг одночасно разом з іншими члена Акацукі запечатувати хвостатих звірів і стежити за ворогами организації. Він також мав забирати кільця з тіл померлих учасників. Через його здібності та діяльність, Зецу був єдиним членом організації, який не мав партнера. Він працював один, часто переміщаючись між місцями, де були інші члени організації. Таким чином, вони частіше отримували накази особисто від Зецу, а не через телепатію Пейна. Зецу підпорядковувався безпосередньо Пейну, і навіть Обіто, який був благодійником організації та зрештою лідером.

Чорний Зецу, як правило, відноситься до всіх досить жорстко, за винятком його пані, Кагуї. Посилаючись на себе, як на її сина, він показує глибоку повагу і відданість їй і готовий піти на все, щоб догодити їй. Заради її воскресіння Зецу заходить настільки далеко, що починає заохочувати та співпереживати іншим. Чорний Зецу старанно працював багато років для відродження своєї матері, а також стверджував, що шинобі існують лише для того, щоб повернути її знову до життя. Він ставить себе вище інших і вважає, що такі шинобі як Наруто немає права навіть доторкнутися до Кагуї. Цікаво, що коли він вперше згадує себе як про дитину Кагуї, Саске зазначає, що тон і манери Чорного Зецу сильно змінилися. Мабуть, зрештою, Чорний Зецу воістину вірний лише Кагуї, яка називає його своєю волею, а він у свою чергу ласкаво називає її «мати» (яп. 母さん); Наруто ж називає Чорного Зецу сопливим хлопчиськом, який не здатний прожити без своєї матері, через що готовий пожертвувати життям багатьох шинобі, лише заради воскресіння Кагуї.

Зовнішність 
Справжня форма Чорного Зецу є повністю чорною, гуманоїд без будь-яких отворів та волосся на тілі. Просто чорна маса, яка може змінювати свій вигляд за бажанням. У чорної маси є два жовті ока без склеру, і навіть може створювати собі рот із зазубреними, гострими зубами. Чорний Зецу при злитті з Білим Зецу втратив своє друге око, проте за відродження Кагуї він відновив його. Очі та розум Зецу може переміщати у будь-яку частину свого тіла, навіть якщо воно поділено на кілька частин. У такому стані він може захопити контроль над будь-яким тілом, а його очі можуть зникнути, якщо він сам цього захоче.

Після того, як він злився з Білим Зецу, їх було легко розрізняти. Мухоловка, яка виростала з їхньої талії, огортала їхню верхню частину і голову, як захисна оболонка, яку вони могли відкривати і закривати. Після з'єднання, у Чорного Зецу з'явилося зелене, коротке волосся, яким із самого початку володів лише Білий Зецу. Під плащем Акацукі вони носили сині штани та сандалі, а також їхні обидві ноги були перебинтовані для того, щоб приховати злиття двох тіл.

Коли дві половинки розділені одна від одної, мухоловка, яка завжди знаходиться навколо них, просто звисає вниз, тримаючись на їхній талії. Одяг, як правило, теж розривається разом з ними, через що після них доводиться міняти його. Коли одна з половин з'явилася із землі, рослинність навколо нього ніби розширює його. Також вони продемонстрували здатність відрощувати другу ногу за допомогою білої маси.

В аніме, в ранньому періоді свого життя, Чорний Зецу носив фіолетове кімоно з легкими рукавами та солом'яним капелюхом, що доходить до кісточок.

Минуле 
Чорний Зецу був створений Кагуєю Ооцуцукі незадовго до запечатування Десятихвостого її синами - Хагоромо Ооцуцукі та Хамура Ооцуцукі. Коли Хагоромо пізніше назвав свого молодшого сина, Асуру Ооцуцукі, новим лідером Ніншуу, Чорний Зецу спокусив його старшого сина, Індру Ооцуцукі, щоб той пішов війною на свого молодшого брата. Тому він вирішив, що нащадки Індри, клан Учіха, будуть основними дійовими особами історії шинобі, яку він створить, і, серед іншого, Зецу переписав скрижаль Хагоромо, де написав що Безкінечне Цукуйомі врятує Учіх. Протягом століть він маніпулював реінкарнаціями братів у спробі змусити одного з них об'єднати силу обох і тим самим пробудити Ріннеган, і записав для Кагуї безліч подій, включаючи фінальну битву Мадари Учіхі проти Хаширами Сенджу в Долині Завершення.

У той момент, коли Мадара був на межі смерті, він увірував, що сам створив Чорного Зецу, коли влив свою волю в половину Білого Зецу, і що завершений Зецу був наполовину його клоном. Пізніше Зецу супроводжував Обіто Учіху під час його подорожі в Поселення, приховане в дощі з метою знайти Нагато, якому в дитинстві без його відома був пересаджений Ріннеган Мадари, і спостерігав за тим, як Обіто представився йому ім'ям Мадари Учіхі.

Здібності 
Чорний Зецу показав багато здібностей, які, зрештою, допомагали йому обдурити і маніпулювати людьми протягом століть, залишаючись прихованим і анонімним. Хоча Чорний Зецу не був описаний як «передовий боєць», він зберіг багато навичок, які роблять його підтримку цінної у бою.

Створення та концепція 
У Третьому Датабуку, Кішімото Масаші заявив, що з самого початку планував те, що всі члени Акацукі будуть монстрами, майже без людських характеристик, і що дизайн Зецу був змодельований за образом комахоїдних рослин. Він також заявив, що вирішив зробити Зецу наполовину чорним і білим для того, щоб половини «краще показали його роздвоєння особистості».

Примітки 

Персонажі Naruto